Левченково () — село, входит в Згуровскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины. До 2020 года входило в состав Згуровского района.

Население по переписи 2001 года составляло 27 человек. Почтовый индекс — 07642. Телефонный код — 4570. Занимает площадь 0,347 км². Код КОАТУУ — 3221983903.

Местный совет 
07642, Київська обл., Згурівський р-н, с. Мала Березанка, вул. Щорса,24

История 

 До октябрского переворота хутор Березанка.
 До 1945 года хутор Левченков.

Примечания

Ссылки 
 Левченково на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Згуровского района